Holtsø ist:

 der dänische Name der Gemeinde Holtsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

der Name folgender Person:

 Jes Holtsø (* 1956), dänischer Schauspieler